See You Again — песня Майли Сайрус.
 See You Again — песня Уиз Халифа.